XX Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1997 odbyły się w Holandii między 6 a 14 września 1997 roku. Mecze rozgrywane były w hali w Den Bosch oraz w Eindhoven.

Tytułu sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Włoch. Mistrzostwo po raz pierwszy zdobyła reprezentacja Holandii, pokonując w 4-setowym finale reprezentację Jugosławii (15:11 10:15 15:10 15:9).

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 2 grupy. Do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły z obu grup, zaś zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły obsadzając miejsca od 5 do 8.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1997 w piłce siatkowej
1997 w Holandii
Piłka siatkowa w Holandii
Sport w ’s-Hertogenbosch
Sport w Eindhoven